Екатери́на — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, но имел 56 орудий. Заложен 5 декабря 1827 года в С.-Петербургском Новом адмиралтействе. Строитель Я. А. Колодкин. Спущен на воду 10 сентября 1828 года, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 т;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м.;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м.;
 Осадка = 3,9 м.;
 Арт. вооружение = 56 ор.. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
 В 1829, 1830, 1832—1834 находился в практических плаваниях в Балтийском море и Финском заливе. Кроме того, в мае 1830 ходил в Любек, в 1832 доставил в Данциг полевую артиллерию.
 В 1831 в составе эскадры вице-адмирала Ф. Ф. Беллинсгаузена крейсировал у берегов Курляндии с целью предотвратить оказание помощи польским мятежникам. Дважды высаживал десант у города Поланген.
 В 1837 году тимберован в Кронштадте.
 В 1840, 1841, 1843, 1847 и 1848 в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 В 1844 в составе эскадры вице-адмирала Г. И. Платера ходил в практическое плавание в Северное море.
 С 1849 стоял в Кронштадтском порту.
 Разобран в 1854 году.

Командиры:
 барон Р. Н. Левендаль (1829);
 В. И. Румянцев (1830—1831);
 П. Ф. Анжу (1832);
 Я. А. Шихманов (1833—1834);
 барон П. К. Розен (1840—1841);
 Б. А. Глазенап (1843);
 Р. А. Адамс (1844—1845);
 Е. Н. Броун (1847);
 Л. А. Бубнов (1848);
 И. В. Харитонов (1850).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи